Katadroom (diergedrag)
 Katadroom (plantenmorfologie)